В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе E регулярного сезона Кубка вызова ФИБА 2014/2015.

Команды

Положение команд

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

Ссылки 
 Результаты матчей

Кубок вызова ФИБА 2014/2015